Вианне Мабиде (; 31 августа 1988, Банги, ЦАР) — центральноафриканский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Мабиде подписал трёхлетний контракт с клубом «Раджа Касабланка» 11 июля 2012 года на сумму 2.5 миллиона дирхамов. В матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира 2013 против бразильского «Атлетико Минейро», Мабиде забил третий мяч своей команды, оформив таким образом победу (3:1) и выход «Раджи» в финал, где её ждала мюнхенская «Бавария».

В преддверии этого полуфинала резонанс вызвали высказывания Мабиде об играющем за «Атлетико Минейро» Роналдиньо: «Я уже сталкивался на поле с Месси, как я могу боятся Роналдиньо? Он уже не тот Роналдиньо времён его игры за „Барселону“». После игры Мабиде скорректировал свои слова: "«Он [Роналдиньо] — уже не тот игрок, который выступал за „Барселону“, но он остаётся великим игроком».

Достижения 
 Раджа
 Чемпион Марокко (1): 2012/13
 Финалист клубного чемпионата мира (1): 2013

Статистика

Клубная

Национальная сборная

Notes

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба «Раджа Касабланка»
 
 
 

Футболисты ЦАР
Игроки сборной ЦАР по футболу
Игроки ФК «Битам»
Игроки ФК «Мангаспорт»
Игроки ФК «Дифаа»
Игроки ФК «Аль-Таавун»
Игроки ФК «Раджа»
Игроки ФК «Атлетик» Тетуан
Игроки ФК «Аль-Ахли» Триполи